Yasmin hace referencia a varios artículos:

Véase:

Personas
 Yasmin Knock (1986), cantante de música pop y dance alemana.
 Yasmin Levy (1975), cantante israelí en lengua judeoespañola.
 Yasmin Lucas (1990), cantante brasileña de pop, jazz y el hip hop.
 Yasmin Le Bon (1964), modelo británica de origen iraní.
 Yasmin Warsame (1976), modelo somalí-canadiense.
 Yas Gagliardi (2002), actriz y cantante argentina.